Amerikai Egyesült Államok
Hephzibah (Georgia)
Hepzibah (Harrison megye, Nyugat-Virginia)
Hepzibah (Taylor megye, Nyugat-Virginia)
Hephzibah (Pennsylvania)